НРА, аббревиатура кириллицей:
 НРА — вооружённые силы (Национальная республиканская армия) Итальянской социальной республики в 1943—1945 годах.
 Народная Республика Албания — официальное название Албанского государства в 1946—1976 годах.
 Народная Республика Ангола — официальное название Ангольского государства в 1975—1992 годах.
 Национальное рейтинговое агентство — российское рейтинговое агентство, аккредитованное Минфином России, работает с 2002 года.
 Национально-революционная армия — вооружённые силы партии Гоминьдан, а после поражения Гоминьдана в гражданской войне — общенациональные вооружённые силы Китайской республики до 1947 года.
 Народно-революционная армия — сухопутные Вооружённые силы Дальневосточной республики.
 Национальная администрация восстановления — американское федеральное ведомство, существовавшее в 1933—1935 годах.
 Национальный рекламный альянс — компания, контролирующая продажу телерекламы в России.